Unterkurzheim heißen folgende geographischen Objekte:
Gemeindeteile:
 Unterkurzheim (Gemeinde Trofaiach), Ortschaft von Trofaiach, Bezirk Leoben, Steiermark
 Gusterheim, Ortschaft von Pöls, Bezirk Murtal, Steiermark (ehem. Name)

Siehe auch: 
 Kurzheim, Oberkurzheim